Скакки () — итальянская фамилия:

 Скакки, Грета (род. 1960) — британская актриса итальянского происхождения.
 Скакки, Арканджело (1810—1893) — итальянский минералог.

См. также